Zoo Keeper es el nombre de dos videojuegos diferentes:

 Zoo Keeper es un juego de puzles para el Nintendo DS; o
 Zoo Keeper (arcade) es un juego arcade diseñado por la empresa Taito.